Bossy Boots (La bota dominante en Latinoamérica y Botas Mandonas en España) es un episodio de la segunda temporada de la serie animada Bob Esponja.

Argumento 
Don Cangrejo cita a Bob Esponja y a Calamardo en su oficina para decirles que su hija Perlita trabajará en el Crustáceo Cascarudo durante el verano, y que tiene ideas para mejorar el negocio. El primer cambio es un nuevo uniforme colorido y extravagante, el cual Bob acepta encantado, mientras que Calamardo lo detesta, pero se ve obligado a usarlo por orden de Don Cangrejo. Después, cambian el nombre del lugar a “Cangrejo Mimado”, y todo el restaurante es convertido en un club de entretenimiento adolescente. Al principio, Bob Esponja está contento con los cambios, pero cuando Perlita le dice que no cocinará más Cangreburgers y que su nuevo trabajo será usar una botarga afuera del restaurante, descubre que no es tan fácil. Así, acude a la oficina de Don Cangrejo para decirle que Perlita está arruinando el negocio. Él en un principio se niega, pero termina aceptándolo al darse cuenta de la cantidad de dinero gastado para tener un restaurante a la moda. Sin embargo, no tiene el corazón para despedir a su propia hija, así que le pide a Bob que lo haga. Bob le pide a Perlita hablar un momento en la cocina, pero antes de que pueda decirle algo, Perlita llora desconsolada, diciéndole que no soporta trabajar en el restaurante, y sólo quiere volver a su vida de antes. Entonces, entre los dos formulan un plan: Bob fingirá despedir a Perlita y luego consolará a su padre. Los dos comienzan a hablar justo frente a la oficina de Don Cangrejo, que escucha con impaciencia y dolor el momento en que Bob Esponja “despide” a Perlita, quien después corre para irse con sus amigos. Al entrar Bob a la oficina y ver a Don Cangrejo desmayado, lo reanima y le explica que Perlita, teniendo nuevas metas, no se desanimó con el cambio, lo cual deja a Don Cangrejo muy feliz y orgulloso. También le propone un modo de recuperar el dinero gastado: trabajará todo un año sin cobrar. Bob lleva todas las cosas a su casa, sintiéndose muy emocionado, pero dejando a Gary muy incómodo.

Personajes  
 Bob Esponja Pantalones Cuadrados
 Don Cangrejo
 Perlita Cangrejo
 Calamardo Tentáculos
 Clientes del Cangrejo Mimado (The Kuddly Krab)

Curiosidades 
Cuando Bob Esponja había un pedazo de papel, tenía a los trabajadores, con bigote, de un lado.
Cuando se dio la vuelta, no hay nada a ambos lados del papel.
Los nombres alternativos de Perlita y Bob Esponja mencionan en el Crustáceo Cascarudo cambiendo nombres como:
El Cangrejo Carioca
El Cangrejo Besante
El Rey Cangrejo
El caramelo de Cangrejo
El genial Cangrejo
El Cangrejo Vaquero
El resorte Cangrejo
El Cangrejo espeluznante
El Cangrejo asesino
En una de las tomas finales, se muestra la casa de Bob Esponja.
Don Cangrejo tiene pagos de sólo 9,95 dólares "línea le falta un punto al final de la condena en los subtítulos.
Cuando este episodio fue mostrado en DVD, los errores de subtítulos y los cambios seguían allí, sin embargo, esos títulos fueron en minúsculas, similar al huele algo y la temporada 1 de Bob Esponja.
Las ensaladas tienen menos apetito que las cangreburguers.
Los peces que pasaban en el coche cuando Bob Esponja se encontraba en el traje de cangrejo, cuando los peces se echó a reír, la risa sonaba similar a la risa de del episodio Chistes de Ardilla.
Este episodio fue estrenado el 26 de octubre del 2000 el día que se lanza la consola PlayStation 2 de Sony en Estados Unidos.

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2000